Louis de Foix, un ingénieur-architecte français, né à Paris entre 1530 et 1538 et mort entre 1602 et 1604 ;
 Louis de Foix, époux de Diane de Foix, mort à la bataille de Montraveau le .